

Geografia
 Nomi – città giapponese
 Nomi – comune italiano

Persone
 Federico Nomi – avvocato italiano
 Federigo Nomi – letterato italiano
 Ida Nomi – insegnante storica italiana
 Klaus Nomi – cantante tedesco
 Nomi Kolodny – cestista brasiliana naturalizzata israeliana

Pagine correlate 
 Nome